Maiorescu:
 Titu Maiorescu, un critique littéraire et homme politique roumain (1840 - 1917).
 L'Université Titu Maiorescu, une université privée de Bucarest en Roumanie.